Натуральне число 956
 956 рік до нашої ери
 956 рік нашої ери